Intersection peut faire référence à :

Nom commun 
 intersection, notion mathématique utilisée notamment en théorie des ensembles et en géométrie.
 intersection, lieu de croisement ou de jonction de plusieurs voies.

Cinéma 
 Intersection (1994), film réalisé par Mark Rydell, remake du film français Les Choses de la vie de Claude Sautet datant de 1970.
 Intersections (2013), film réalisé par David Marconi.

Autres 
 Intersection, magazine de mode, de culture et d'art, dont les articles se rapportent au thème du mouvement.

Homonymie de titre